Дімітрієв — прізвище болгарсько-македонського походження.
 Еміл Дімітрієв (нар. 1979) — прем'єр-міністр Північної Македонії (2016—2017)
 Ігор В'ячеславович Дімітрієв (нар. 1979) — колаборант, колишній одеський політик